Александрув () — топоним в Польше:

 Александрув — сельская гмина (волость), входит в Билгорайский повят, Люблинское воеводство
 Александрув — сельская гмина (волость), входит в Пётркувский повят, Лодзинское воеводство
 Александрув — деревня в Билгорайском повяте Люблинского воеводства.
 Александрув — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.